Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG) é uma companhia petrolífera sediada em Viena, Áustria.

História 
A companhia foi estabelecida em 1935, Socony Vacuum Oil, Inc. (agora parte da ExxonMobil).

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Áustria

Ligações externas

Empresas da Áustria